Faramans ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Faramans (Ain) im Département Ain
 Faramans (Isère) im Département Isère